Circassians, grup ètnic, equivalent als txerquessos.
 Circassians o burjita, grup polític mameluc del Soldanat mameluc del Caire, format pels mameluc d'origen ètnic circassià
 Circassià occidental o adigué, llengua caucàsica
 Circassià oriental o kabardí, llengua caucàsica